Un code  peut désigner :
 un ensemble de règles de comportement, pratiques ou conventions en société, formalisées ou non (ex : code vestimentaire)
 un document (livre ou autre) où ces règles sont rédigées (ex : code minier)
 une règle algorithmique pour convertir des morceaux de donnée sous une autre forme ou représentation, éventuellement à des fins de confidentialité (ex: sélection de la première lettre de chaque mot)
 le résultat de l'application de cette règle à une information.

Le mot « code » vient du mot latin codex, qui désigne un format d'écrits, de taille parallélépipédique et constitué de pages reliées entre elles.

Société

Codes informels 
 code de conduite
 code moral
 le code culturel est un concept de sociologie

Ordonnances et édits 

 Ordonnance ou Edit de mars 1685 touchant la police des îles de l'Amérique française, devenue Code Noir en 1718

Lois ou recommandations 
 codes juridiques
 code civil
 code de l'indigénat (abrogé)
 code pénal
 code de procédure pénale
 code de la route
 code de la propriété intellectuelle
 
 
 code de la santé publique
 code général des collectivités territoriales
 code des marchés publics
 code de l'éducation
 code monétaire et financier
 code général des impôts
 code de la consommation

Voir aussi 
 
 Code pays

Science et technologie 
Le terme code désigne l'ensemble des règles de représentation des données élémentaires par des codets.

Un code est donc un système de signes (noms, symboles, signaux…) qui, par convention, sert à représenter et à transmettre l'information entre un émetteur et un récepteur. Ainsi, pour représenter des informations et les transmettre, différents codes sont utilisés, qu’il s’agisse de dessin, d’écriture ou encore de la langue parlée.

Informatique 
 le codage de caractères permet de représenter informatiquement des lettres
 un code source permet de compiler un logiciel
 un code correcteur permet de détecter des erreurs de transmission et éventuellement de les corriger.

Transmissions 
 code morse
 un code DTMF (dual-tone multi-frequency) est utilisé en téléphonie 
 Aviation :
 le code AITA
 le code OACI
 code international des signaux maritimes, code international des signaux

Autre 
 un code d'accès est un mot de passe : code PIN
 un code géographique est un code identifiant un point, une zone, ou une entité à la surface de la Terre
 au pluriel, les codes désignent familièrement les feux de croisement sur une automobile.

Voir aussi 
 Théorie des codes

Loisirs 
 dans un jeu vidéo, un code ou code secret est une enchaînement de touches sur une manette ou un mot tapé au clavier permettant de déclencher un événement à des fins ludique ou de triche, voir aussi l'article Cheat.

Voir aussi